Elektrode, het contactpunt van een elektrische geleider
De Pokémon Electrode